Люнге () — многозначный термин, в том числе датская фамилия, имя и топоним.

Носители фамилии
  (род. 1947) — гренландский политик, сооснователь партии Народное сообщество, член Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.
  (1899—1959) — гренландский политик, деятель образования, писатель и поэт, член Национального совета Гренландии и парламента Дании.
  (1885—1956) — датский учитель и историк музыки.
  (род. 1980) — гренландский музыкант, певец и автор песен.
  (1933—2014) — гренландский священник, общественный деятель, государственный служащий и политик, член Европейского парламента от Гренландии.

  (1889—1957) — гренландский политик, деятель образования, писатель и поэт.
  (род. 1945) — гренландский писатель, драматург, переводчик и педагог; номинант литературной премии Совета северных стран.
 Люнге, Ханс Луис Абель (1906—1988) — гренландский писатель, поэт, драматург, художник, скульптор, политик, один из основателей современного искусства Гренландии.
  (1822—1897) — датский антиквар и букинист.

Топонимы
  — поселение в составе коммуны Аллерёд датской области Ховедстаден.
  — поселение в составе коммуны Сорё датской области Зеландия.

См. также 
  — роман 1893 года норвежского писателя Кнута Гамсуна.
 Линге (значения).